Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 10 километров классическим стилем среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2018 года прошли 17 марта. Соревнования проходили в классах: с нарушением зрения и стоя. Местом проведения гонок стал лыжно-биатлонный центр «Альпенсия».

10 км, с нарушением зрения 
В лыжных гонках в классе с нарушением зрения спортсмен-паралимпиец использует ведущего, который идёт вместе с ним по трассе и сообщает ему о рельефе трассы с помощью радиосвязи. Оба спортсмена являются командой, и обоим вручаются медали. 

Соревнование началось в 10:15 по местному времени (UTC+9). В соревнованиях участвовало 17 спортсменов их 12 стран.

Медалисты

Результаты

10 км, стоя 
Соревнование началось в 10:15 по местному времени (UTC+9). В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из 15 стран.

Медалисты

Результаты

См. также 
 Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2018

Примечания

Ссылки 
 www.pyeongchang2018.com — сайт зимних Паралимпийских игр 2018 года
 www.paralympic.org — сайт Международного паралимпийского комитета